Владимир Сомов: